Семён Одоевский:

 Одоевский, Семён Васильевич (? — после 1543) — князь, боярин и воевода.
 Одоевский, Семён Юрьевич (?—1473) — удельный князь.